Bordone ist der Familienname folgender Personen:
 Benedetto Bordone, italienischer Kartograph 
 Paris Bordone (~1500–1570/1), Maler der venezianischen Schule
 Philipp Toussaint Joseph Bordone (1821–1892), französischer General
 Susanna Bordone (* 1981), italienische Vielseitigkeitsreiterin

Siehe auch:
 Bortone